Aeromovi es una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, Argentina. El servicio está actualmente operado por la empresa estatal Movi.
La finalidad de esta línea, es unir el Aeropuerto de Fisherton con la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, teniendo inicio en la sede de Gobernación, en el macrocentro rosarino.

Recorridos 
Tiene su inicio en la sede de Gobernación, con punta de línea en Dorrego y Santa Fe, para continuar por Santa Fe hasta la Terminal de Omnibus Mariano Moreno (Santa Fe 3800) con una parada de 5' para continuar derecho por Santa Fe hasta que se une a Eva Perón. En esta última, dobla en colectora de Circunvalación 25 de Mayo, sube a la Circunvalación 25 de Mayo, para después tomar el puente por sobre esta última y recorrer por Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional Rosario en Fisherton.
La vuelta hacia el centro de Rosario, es tomando el mismo camino.

Enlaces externos 

 Ente del Transporte de Rosario
 Municipalidad de Rosario
 E.M.T.R. S.A.

Referencias 

Líneas de colectivo de Rosario